Bredenbruch ist ein Ortsteil von
 Gummersbach, siehe Bredenbruch (Gummersbach)
 Hemer, siehe Bredenbruch (Hemer)